Bunt – pojęcie z zakresu nauk społecznych
 Bunt – rebelia na okręcie

Wydarzenia historyczne:
 Bunt wójta Alberta – bunt wójta Krakowa z 1311 roku
 Bunt Koggego – wydarzenia w Gdańsku na przełomie lat 1456–1457
 Bunt Lipków – wydarzenie z 1672 roku
 Bunt strzelców – wydarzenie z 1682 roku
 Bunt Czerwonych Turbanów – wystąpienie janczarów przeciwko sułtanowi Ahmedowi III w 1730 roku
 Bunt herbaciany – wydarzenie z 1773 roku
 Whiskey Rebellion – zbrojne rozruchy w 1794 roku w Pensylwanii
 Bunt Satsumy – wydarzenie z 1877 roku
 Bunt łódzki – strajk w 1892 roku
 Bunt żołnierzy francuskich – wydarzenie w 1917 roku
 Bunt żołnierzy rosyjskich we Francji – wydarzenie w 1917 roku
 Bunt Żeligowskiego – wydarzenie polityczne z 1920 roku
 Bunt na Morotai – wydarzenie z 1945 roku
 Bunt na wyspie Texel – wystąpienie zbrojne gruzińskich żołnierzy w 1945 roku
 Bunt robotników w Nowoczerkasku – protest robotników radzieckich w 1962 roku

Filmy:
 Bunt krwi i żelaza – film polski z 1927 roku
 Bunt na okręcie (film) – amerykański film sensacyjny z 1954 roku
 Bunt – amerykański film sensacyjny z 1994 roku
 Bunt w mieszkaniu – tytuł albańskiego filmu
 Bunt. Sprawa Litwinienki – film z 2007 roku
 Bunt! – polski serial dla młodzieży z 2022 roku

Muzyka:
 „Bunt” – singel Lanberry

Inne:
 Bunt – zagranie w baseballu
 Bunt – organizacja na Białorusi
 Bunt – poznańska grupa artystyczna dwudziestolecia międzywojennego
 Bunt dwulatka – zespół zachowań dziecka
 Bunt mas – książka

Zobacz też 
 Bunt na Bounty – strona ujednoznaczniająca